Боло́тная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Болотная улица — улица в Минске.

Россия 
 Болотная улица — улица в Балашихе.
 Болотная улица — улица в Биробиджане.
 Болотная улица — улица в Екатеринбурге.
 Болотная улица — улица в городе Иванове.
 В Казани (исчезнувшие улицы в историческом районе Козья слобода):
 1-й Болотный переулок
 2-й Болотный переулок
 3-й Болотный переулок
 Болотная улица — улица в Калининграде.
 В Ленинградской области:
 Болотная улица — улица в Луге.
 Болотная улица — улица в посёлке Токсово.
 Болотная улица — улица в Тосно.
 Болотная улица — улица в посёлке Ульяновка.
 Болотная улица — улица в Москве.
 Болотная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Болотная улица — улица в Новосибирске.
 Болотная улица — улица в Ногинске.
 Болотная улица — улица в Подольске.
 Болотная улица — улица в Орехове-Зуеве.
 Болотная улица — улица в Орске.
 Болотная улица — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Болотная улица — улица в историческом районе Лесной.
 Малая Болотная улица — прежнее (1821—1923) название современных улиц Бонч-Бруевича и Красного Текстильщика.
 Болотная улица — прежнее (1780—1871) название части современной Коломенской улицы.
 Болотная улица — прежнее (1804—1829) название Курляндской улицы.
 Болотная улица — прежнее (1828—1868) название Мытнинской улицы.
 Большая Болотная улица — прежнее (1821—1923) название улицы Моисеенко.
 Болотная улица — улица в Сергиевом Посаде.
 В Томске:
 Болотная улица — улица в Тимирязевском.
 В историческом районе Болото:
 Большая Болотная улица, Акимовская Болотная улица — прежние названия улицы Шишкова.
 Средняя Болотная улица — прежнее название Горшковского переулка.
 Малая Болотная улица — прежнее название улицы Лермонтова.
 Подгорная Болотная улица — прежнее название Загорной улицы.
 Болотная набережная — улица, пролегавшая вдоль берега Ушайки.
 Болотный переулок.
 Болотная улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Болотная улица — улица в Миргороде.

См. также 
 Болотная street, или Средство против секса
 Болотная набережная
 Болотная площадь

Примечания